A  2002. évi téli olimpiai játékokon a biatlon versenyszámait Salt Lake Cityben rendezték meg február 11. és 20. között. Egyaránt 4–4 férfi, illetve női versenyszámot rendeztek.

Részt vevő nemzetek

Éremtáblázat 
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Férfi

Női

Források 

 
2002
Biatlon